L'US Open 2018 se déroule du 27 août au  à l'USTA National Tennis Center, à Flushing Meadows. Il s'agit de la  du tournoi de tennis de l'US Open, quatrième et dernière levée de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants

Avant le tournoi

Contexte 
Chez les hommes, après un début de saison compliqué en raison une opération au coude, Novak Djokovic, titré à Wimbledon et Cincinnati, fait de nouveau figure de favori. Ce dernier est notamment devenu le premier joueur de l'histoire du tennis à remporter l'ensemble des Masters 1000. Il devra néanmoins compter sur ses éternels rivaux, le champion en titre et leader du classement Rafael Nadal, vainqueur à Roland Garros et Montréal, et le 2 mondial Roger Federer. À 37 ans, le Suisse a toutefois récemment perdu du terrain après ses éliminations en quart de finale lors du Grand Chelem londonien, puis en finale du Masters 1000 de Cincinnati. Ce tournoi est aussi l'occasion pour les plus jeunes membres du top 10 de confirmer leurs belles performances. Alexander Zverev, 4 mondial, cherche à atteindre pour la première fois de sa carrière le dernier carré d'un Majeur tandis que Dominic Thiem, finaliste à Roland Garros en juin, doit se relancer après trois défaites consécutives. Enfin, l'ancien 1 mondial Andy Murray et le champion 2016 Stanislas Wawrinka sont de retour sur le circuit après de longues absences pour blessures mais peinent à retrouver leur forme.

Chez les femmes, pour la première fois depuis l'édition 2015, la numéro 1 mondiale, Simona Halep, est certaine de le rester à la fin du tournoi, quel que soit son résultat. Cette dernière reste la favorite du tournoi après ses victoires à Roland-Garros en juin et Montréal mi-août. On note également le retour de la sextuple vainqueur du tournoi, l'Américaine Serena Williams, qui n'avait plus joué à Flushing Meadows depuis 2016. Elle fait partie des favorites du tournoi au vu de ses résultats en Grand Chelem depuis le début de la saison (1/8 de finale à Roland-Garros, finale à Wimbledon) et pourrait égaler le record de titres en Majeur de Margaret Court (24). La tenante du titre et numéro 3 mondiale Sloane Stephens, Caroline Wozniacki, vainqueur de l'Open d'Australie en début de saison, Angelique Kerber, titrée à Wimbledon, mais aussi Petra Kvitová, qui a remporté le plus de tournois cette année (5), sont également en pôle position pour s'imposer.

Forfaits 
 Chez les messieurs
On note les forfaits de l'Allemand Cedrik-Marcel Stebe (convalescence post-opératoire), de l'Américain Jared Donaldson (blessé au genou), de l'Espagnol Guillermo García-López, du Français Jo-Wilfried Tsonga (blessé au genou), des Tchèques Tomáš Berdych (blessé au dos, qui a mis fin à sa saison en juin) et Jiří Veselý (déchirure musculaire), de l'Ukrainien Alexandr Dolgopolov (blessé au poignet) et de l'Uruguayen Pablo Cuevas (blessé au pied).

Ils sont respectivement remplacés par Guido Andreozzi, Lorenzo Sonego, Ruben Bemelmans, James Duckworth, Viktor Troicki, Nicolas Mahut, Mikhail Youzhny et Peter Polansky.

 Chez les dames
On note les forfaits de l'Américaine Catherine Bellis (blessée au coude), de la Chinoise Peng Shuai (suspendue pour trucage de match), de la Croate Mirjana Lučić-Baroni (blessée à l'épaule), de la Roumaine Mihaela Buzărnescu (blessée à la cheville), de la Russe Elena Vesnina (blessée au genou) et le Thaïlandaise Luksika Kumkhum (problème de vol).

Elles sont respectivement remplacées par Vania King, Caroline Dolehide, Natalia Vikhlyantseva, Mona Barthel, Markéta Vondroušová et Madison Brengle.

Pendant le tournoi

Simple messieurs 
Avec les forfaits de Tomáš Berdych et Jiří Veselý, la République tchèque n'est pas représentée dans un tableau principal du Grand Chelem pour la première fois depuis 1970.

Le Canadien Peter Polansky () est repêché des qualifications et devient le premier joueur de l'histoire à avoir été lucky loser dans les quatre Grand Chelem d'une même saison.

Florian Mayer (34 ans), qui avait pourtant annoncé qu'il se retirait du circuit après le tournoi de Hambourg, Gilles Müller (35 ans) et Julien Benneteau (36 ans) prennent leur retraite à l'issue du tournoi. David Ferrer et Mikhail Youzhny, tous les deux âgés de 36 ans, disputent, quant à eux, leur dernier match en Grand Chelem.

Ugo Humbert et Jason Kubler signent leur première victoire en Grand Chelem après leurs succès respectifs sur le qualifié Collin Altamirano et la tête de série 19 Roberto Bautista-Agut. En battant ce dernier, l'Australien s'offre également le premier top 30 de sa carrière.

La chaleur et l'humidité rendent les conditions de jeu très difficiles pour les joueurs. Leonardo Mayer, Ričardas Berankis, Stefano Travaglia, Filip Krajinović et Mikhail Youzhny doivent abandonner lors de leur premier tour à cause de crampes. Les organisateurs ont dès lors instauré pour la première fois une pause de 10 minutes entre les troisième et quatrième sets.

Alors qu'il affrontait Pierre-Hugues Herbert au  tour, Nick Kyrgios a adopté un comportement nonchalant lorsqu'il s'est retrouvé mené d'un set et d'un break. L'arbitre de la rencontre Mohamed Lahyani est alors descendu de sa chaise pour encourager l'Australien en lui disant : . Cette attitude inédite de la part d'un arbitre de chaise, censé être garant de l'équité, a été condamnée par de nombreux joueurs dont Roger Federer. Les organisateurs de l'US Open ont jugé que la conduite de Mohamed Lahyani était allée au-delà du protocole mais qu'il ne serait pas pour autant sanctionné. Ce n'est pas la première fois que l'arbitre international, considéré comme l'un des meilleurs du circuit, agit de la sorte puisqu'il avait encouragé de la même façon Gaël Monfils quelques années plus tôt, au tournoi de Valence.

Avec l'élimination de Richard Gasquet et Lucas Pouille au  tour, c'est la première fois depuis 1980 qu'aucun Français n'est présent en quart de finale des quatre tournois du Grand Chelem de la saison.

João Sousa et Nikoloz Basilashvili atteignent pour la première fois les huitièmes de finale d'un tournoi du Grand Chelem. Le premier devient le premier joueur portugais à réaliser cette performance alors que le second devient le deuxième joueur géorgien à atteindre ce stade après Irakli Labadze en 2006.

John Millman () se qualifie pour la première fois de sa carrière en quart de finale d'un Grand Chelem après s'être offert son premier top 10, le numéro 2 mondial Roger Federer. C'est la première fois depuis 2015 que le Suisse s'incline à ce stade de la compétition dans un Majeur.

Touché au genou, Rafael Nadal abandonne en demi-finale après la perte des deux premiers sets contre Juan Martín del Potro. Il annonce le lendemain qu'il ne prendra finalement pas part à la demi-finale de Coupe Davis contre la France, qui se tient le week-end suivant. C'est seulement la  défaite de l'année pour l'Espagnol, qui conserve malgré tout sa place de numéro un mondial.

Simple dames 
La numéro 1 mondiale, Simona Halep, est battue dès le premier tour par l'Estonienne Kaia Kanepi. C'est la première fois de l'histoire à l'US Open que la tête de série 1 du tableau féminin est éliminée d'entrée. Garbiñe Muguruza est, quant à elle, écartée au  tour par la  mondiale Karolína Muchová, issue des qualifications.

La tenante du titre et 3 mondiale Sloane Stephens est éliminée en quart de finale par la Lettone Anastasija Sevastova qui se qualifie pour sa première demi-finale en Grand Chelem.

Naomi Osaka bat la finaliste sortante Madison Keys en demi-finale et devient, à 20 ans, la première Japonaise à se qualifier pour une finale de Grand Chelem dans l'ère Open. Serena Williams, qui était absente à l'US Open en 2017 pour cause de maternité, écarte Anastasija Sevastova en demi-finale et se qualifie pour sa  finale à l'US Open, égalant le record de Chris Evert, et sa  finale en Grand Chelem. À 37 ans, elle devient la joueuse la plus âgée à se qualifier pour la finale de l'US Open.

Lors de la finale entre Naomi Osaka et Serena Williams, cette dernière se voit infliger un avertissement pour coaching par l'arbitre de la rencontre Carlos Ramos dans le  jeu de la  manche (à 1-0, 40-15, service Osaka), ce qu'elle conteste fermement. L'Américaine reprend son sang-froid et réussit à breaker, mais se fait débreaker en commettant deux double fautes dans le même jeu, si bien qu'elle fracasse sa raquette au sol. L'arbitre lui donne alors un deuxième avertissement qui entraîne un point de pénalité (3-2, 0-15). Il s'ensuit une violente altercation avec l'arbitre de chaise :  Elle ajoute qu'il est un  et un  et prévient . Carlos Ramos ne riposte pas verbalement et inflige à Serena Williams un jeu de pénalité comme l'indique le règlement. Celle-ci perd alors ses nerfs et fait appel à la juge arbitre en déclarant  Elle finit par s'incliner en deux sets et permet à Naomi Osaka de remporter son premier titre en Grand Chelem. Le coaching lui vaut  d'amende, le bris de raquette  et l'insulte .

Double messieurs 
Comme depuis Roland-Garros, Bob et Mike Bryan ne jouent pas ensemble ce tournoi. En effet, Bob Bryan souffre toujours d'une blessure à la hanche, contractée à Madrid, et a déclaré forfait. Son frère prend part au tournoi au côté de Jack Sock. En 23 ans de carrière, les deux Américains n'ont joué que seize tournois séparément, en 2000, 2001, 2002, 2015 et donc 2018. Bob Bryan a annoncé mettre un terme à sa saison début juillet après une opération chirurgicale.

Les numéros 1 mondiaux Oliver Marach et Mate Pavić sont éliminés dès leur entrée en lice par Leonardo Mayer et João Sousa. Les tenants du titre Jean-Julien Rojer et Horia Tecău sont, quant à eux, sortis au  tour par une paire remplaçante composée de Radu Albot et Malek Jaziri, qui parvient à se hisser jusqu'en demi-finale.

Lauréats 
En simple messieurs, Novak Djokovic remporte le  titre de sa carrière en simple en écartant en finale Juan Martín del Potro. Il s'impose pour la  à Flushing Meadows et décroche son  du Grand Chelem, le  de la saison après Wimbledon. Il égale ainsi Pete Sampras et monte sur le podium des joueurs les plus titrés en Grand Chelem, derrière Roger Federer (20) et Rafael Nadal (17). Cette victoire lui permet de réintégrer le top 3 mondial, qu'il n'avait plus occupé depuis . C'est d'ailleurs la première fois depuis  que le classement est dominé par Rafael Nadal, Roger Federer et Novak Djokovic.

En simple dames, Naomi Osaka remporte le  titre de sa carrière en simple, le  en Grand Chelem, en dominant en finale Serena Williams. La Japonaise n'aura perdu que 34 jeux et un set tout au long de la compétition, soit une moyenne de 2,3 jeux par set. Elle devient, par ailleurs, la première Japonaise sacrée en Majeur. Cette victoire lui permet d'intégrer pour la première fois le top 10 du classement WTA, à la  place mondiale. C'est la  fois dans l'ère Open que huit joueuses différentes remportent les huit derniers tournois du Grand Chelem.

En double messieurs, Mike Bryan et Jack Sock décrochent leur  titre ensemble en s'imposant en finale face à Łukasz Kubot et Marcelo Melo. Il s'agit de leur  et  sacre dans la discipline, leur  et  trophée en Grand Chelem en double messieurs, leur  de la saison après Wimbledon. Cette victoire permet à Jack Sock d'atteindre la  place mondiale en double, son meilleur classement.

En double dames, Ashleigh Barty et Coco Vandeweghe signent leur  succès ensemble en battant en finale Tímea Babos et Kristina Mladenovic après avoir sauvé 3 balles de match. Il s'agit de leur  et  titre respectif dans la discipline, leur premier en Grand Chelem.

En double mixte, Bethanie Mattek-Sands et Jamie Murray remportent leur  titre ensemble en battant en finale Alicja Rosolska et Nikola Mektić. Il s'agit de leur  et  titre respectif dans la discipline.

Palmarès

Simple messieurs

Têtes de série

Tableau final

Simple dames

Têtes de série

Tableau final

Double messieurs

Têtes de série

Tableau final

Double dames

Têtes de série

Tableau final

Double mixte

Têtes de série

Tableau final

Juniors

Simple garçons

Têtes de série

Tableau final

Simple filles

Têtes de série

Tableau final

Double garçons

Double filles

Handisport

Tennis fauteuil - Simple messieurs

Tennis fauteuil - Simple dames

Tennis fauteuil - Double messieurs

Tennis fauteuil - Double dames

Tennis quad - simple messieurs

Tennis quad - Double messieurs

Trophée des Légendes

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames de l'US Open
 Palmarès du simple messieurs de l'US Open
 Palmarès du double dames de l'US Open
 Palmarès du double messieurs de l'US Open
 Palmarès du double mixte de l'US Open

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
  Profil de l'US Open sur le site de la WTA
  Profil de l'US Open sur le site de l'ATP

2018
US Open
US Open
Tennis aux États-Unis en 2018
Tennis en août 2018
Tennis en septembre 2018
Sport aux États-Unis en août 2018
Sport aux États-Unis en septembre 2018
Sport à New York en 2018